Стоиканешти има више значења:

 Стоиканешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Стоиканешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Стоиканешти (Олт), општина у округу Олт у Румунији